Línea 143 puede referirse a:

 Línea 143 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 143 de colectivos de Rosario, Argentina.
 Línea 143 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.